Ковачица може да се отнася за:
 Ковачица, град в Сърбия
 Ковачица, село в Северозападна България
 Ковачица, река в България, десен приток на река Бистрица (Благоевградска)
 Ковачица, село в Окръг Дебър, Албания